El nombre Sara puede referirse a:

Personajes 
 Sara o Sarai, personaje del Génesis, hermana y esposa de Abraham.
 Sara (nombre), nombre de mujer extendido a causa de este personaje bíblico.
 Guillermo Sara, futbolista argentino que juega como guardameta en el Atlético Rafaela de la Primera Nacional de Argentina.

Lugares 
 Provincia Sara, provincia en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia.
 Sara o Sare, comuna del Departamento de Pirineos Atlánticos, Francia.
 Villa Sara, barrio de la ciudad de Treinta y Tres (Uruguay).

En Filipinas 
 Sara de Iloílo, municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).

Etnias 
 Sara (etnia)

Asteroide 
 El asteroide (533) Sara

Satélite 
 SARA, acrónimo de Satellite pour Astronomie Radio Amateur, un satélite artificial francés.

Telecomunicaciones 
 Red SARA, red privada de comunicaciones que permite transferencias seguras entre todas las Administraciones Públicas de España.